Le Trophée de la ville de Barcelone est un tournoi estival de football organisé par le RCD Espanyol, se disputant durant le mois d'août.

La première édition de ce tournoi se déroule en 1974 avec la victoire du Slovan Bratislava. Entre 1974 et 1982, le tournoi a un format triangulaire, et dure deux jours : les demi-finales se disputent lors de la première journée tandis que le match pour la troisième place et la finale se jouent lors de la deuxième journée. Depuis 1983 le tournoi se résume en un match unique, excepté en 1995, où trois participants disputent trois matchs de 45 minutes.

Le RCD Espanyol est le club qui a remporté le plus de tournois, avec 20 titres.

Palmarès

Bilan par club

Source 
 Trofeu Ciutat de Barcelona sur RSSSF.com

Compétition de football à Barcelone
Tournois et trophées saisonniers de football